Tavisoupléba (, La Liberté), est l'hymne national de la Géorgie, d'après Ioseb Quetchakmadzé, écrit par Davit Magradzé, et composé par Zakaria Paliachvili. Il fut adopté le , dans la même année que le drapeau et les armoiries actuels du pays, en remplacement de Dideba, hymne adopté au moment de l'indépendance.

Paroles

Paroles en géorgien

En autres alphabets

Paroles en abkhaze

Traduction

Références 

 

Hymne national
Symbole de la Géorgie